Aleksej Tolstoj kan verwijzen naar: 
 Aleksej Konstantinovitsj Tolstoj (1817-1875), Russisch schrijver, dichter en dramaturg;
 Aleksej Nikolajevitsj Tolstoj (1883-1945), Russisch roman- en toneelschrijver.